CIRC est un sigle qui peut signifier :
 Centre international de recherche sur le cancer, une agence intergouvernementale basée à Lyon en France ;
 Collectif d'information et de recherche cannabique, une association française ;
 Cross Interleaved Reed-Solomon Code, un code correcteur, en informatique ;
 Commission indépendante de réforme du cyclisme, un organisme mandaté par l'Union cycliste internationale (UCI).
 Circ, une marque allemande de location en libre-service de trottinettes électriques (appelée Flash jusqu'en 2019)